Yvan Muller (Altkirch, 1969. augusztus 16. –) francia autóversenyző, a túraautó-világbajnokság négyszeres győztese.

Pályafutása 
Kezdetben kisebb Formula autós sorozatokban szerepelt, majd 1995-ben megnyerte a Francia-túraautó-bajnokságot. 1998-ban bemutatkozott a Brit túraautó-bajnokságban amit öt évvel később, 2003-ban meg is nyert. 2008-ban a SEAT csapat versenyzőjeként megnyerte a Túraautó-világbajnokságot. 2009-ben kikapott csapattársától, az egykori F1-es versenyzőtől Gabriele Tarquini-től.
Majd a Seat kivonulása után a Chevrolet csapatnál versenyzett, ahol 2 VB-t is nyert (2010, 2011).

2012-ben a csapata a Chevrolet uralta a mezőnyt és harmadik lett a bajnokságban, csapattársai Rob Huff és Alain Menu mögött.

2013-ban a gyári Chevrolet csapat kivonulása után az RML csapathoz szerződött, ahol ismét egy Chevrolettel versenyzett és az év végén megszerezte negyedik világbajnoki címét is a WTCC-ben.

2014-ben a francia újonc Citroën Total WTCC csapatához szerződött, ahol csapattársai az argentin José María López és a kilencszeres WRC győztes francia Sebastien Loeb lettek.

Eredményei

Teljes WTCC-s eredménysorozata

Teljes WTCR-es eredménysorozata 

† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 75%-át teljesítette.

További információk 
 Hivatalos honlapja   
 Profilja a driverdatabse.com honlapon 

Francia autóversenyzők
1969-ben született személyek
Élő személyek